Mangan fluorid se može odnositi na:

Mangan(II) fluorid, MnF2
Mangan(III) fluorid, MnF3
Mangan(IV) fluorid, MnF4